Haus Vaterland steht für:

 Haus Vaterland (Berlin), Vergnügungsstätte
 Haus Vaterland (Erfurt), Kanzleigebäude
 Haus Vaterland (Hamburg), ehemaliges Varieté